Paris-Tours 2016 var den 110. udgave af cykelløbet Paris-Tours. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 9. oktober 2016. Løbet blev vundet af Fernando Gaviria fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Magnus Cort kørte for 
Asbjørn Kragh Andersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2016
UCI Europe Tour 2016